Kill ist:

 ein Familienname, insbesondere im amerikanischen Raum
 der Name verschiedener Orte, vor allem in Irland (hier nach dem gälischen Wort C(h)ill für Kirche)
 ein Unix-Befehl sowie -Systemaufruf zum Beenden von Prozessen, siehe kill (Unix)
 ein anderer Name für Frag
 ein Buch des Autors Mats Wahl
 das zehnte Studioalbum der Band Cannibal Corpse, siehe Kill (Album)
 beim Bogenschießen, die Trefferzone eines stilisierten Tierzieles, in dem Bereich wo Herz und Lunge lägen
 Punktezählung in Ego-Shooter
 eine norwegische Metal-Band, siehe Killl
 ein Hydronym vor allem im US-Bundesstaat New York, siehe Kill (Gewässer)

Kill ist der Name folgender Orte in Irland:
 Kill (County Dublin)
 Kill (County Kildare)
 Kill (County Waterford)
 Kill Kilbixy (County Westmeath)
 Kill Kilcar (County Donegal)
 Kill Kilcleagh (County Westmeath)

Kill ist der Familienname folgender Personen:
 Agatha Kill (* 1948), deutsche Bildhauerin und Medailleurin
 Angelika Kill (1917–2003), deutsche Konzertsängerin, Nonne und Schulleiterin
 Christian Kill (* 1991), luxemburgischer Tischtennisspieler und -trainer
 Jürgen Christian Kill (* 20. Jhd.), deutscher Verleger (Liebeskind Verlag)

Siehe auch:
 KIL